Die Liste der größten Unternehmen in Litauen enthält eine Auswahl wichtiger Unternehmen in Litauen. Die Daten sind auf dem Stand von 2018 und wurden einer Studie des Unternehmens Coface entnommen.

Eine Liste zum Stand von ca. 2010:

Einzelnachweise 

Litauen
!